Les bonbons coco sont des sucreries à base de coco. Sous cette appellation, on distingue :
 Les bonbons au coco râpé.
 Les bonbons au lait de coco.